Andris Bērziņš – łotewski bankowiec, deputowany do Rady Najwyższej (1990–1993), od 2011 prezydent Łotwy. 
 Andris Bērziņš – łotewski samorządowiec i polityk, były burmistrz Rygi i były premier. 
 Andris Bērziņš – łotewski polityk, od 1998 poseł do Sejmu.